13-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 13-й армейский корпус (Великая армия) (1813—1814)
 13-й корпус (армия Союза) (1862—1864/5)
 13-й армейский корпус (Австро-Венгрия) (1849… 1883—1918)
 13-й армейский корпус (Вюртемберг) (1871—1919)
 13-й армейский корпус (Российская империя) (1877—1918)
 13-й корпус (Османская империя) (1911—1919?)
 13-й корпус (Великобритания) (1915—18, 1940—45)
 13-й армейский корпус (Третий рейх) (1939—1944)
 13-й стрелковый корпус (три разл. формирования)
 13-й корпус СС (1944—1945)
 13-й корпус (США) (1942—1945)
 13-й сербский армейский корпус
 13-й армейский корпус (Украина)

Танковые и другие корпуса 
 13-й танковый корпус (СССР) (1942—1943)
 13-й механизированный корпус (1-го формирования)
 13-й кавалерийский корпус (1941—1942)
 13-й авиационный корпус, также I авиаполевой (1942-)